Kieneck steht für:
 Kieneck (Gemeinde Ramsau), einen Ort in der Gemeinde Ramsau in Niederösterreich
 Kieneck (Gutensteiner Alpen), , einen Berg in den Gutensteiner Alpen in Niederösterreich
Siehe auch:
 Kienegg